Lismore steht für:
 Lismore (Schottland), Insel in Schottland
 Lismore (Irland), Stadt in Irland
 Lismore (Victoria), Stadt in Australien
 Lismore (New South Wales), Stadt in Australien
 Lismore (Louisiana)
 Lismore (Minnesota), Stadt in Minnesota 
 Lismore (Marskrater), Krater auf dem Mars
 Lismore (Band), Folkband aus Karlsruhe
 Lismore (Eswatini), Ort in Eswatini, Afrika